

Film 
 The General – film del 1917 diretto da Arthur Hotaling
 Come vinsi la guerra (The General) – film del 1927 diretto da Buster Keaton
 The General – film del 1998 diretto da John Boorman

Letteratura 
 The General – romanzo di Cecil Scott Forester
 The General – collana di fantascienza militare scritti da Stephen Michael Stirling

Televisione 
 The General – serie televisiva prodotta dalla BBC
 Il generale (The General) – episodio della serie televisiva Il prigioniero

Persone 
The General è lo pseudonimo di:
 Martin Cahill – criminale irlandese
 Bob Knight – allenatore di pallacanestro statunitense

Musica 
 The General – brano del gruppo statunitense Dispatch
 The General – brano del gruppo inglese The Rifles

Giochi 
 The General – rivista della Avalon Hill

Videogiochi 
 The General – videogioco del 1989
 General – videogioco del 1999

Pagine correlate 
 General